Spojení písmen M a V může mít různé významy:

MV 
 MV – kód ISO 3166-2 pro Maledivy
 Ministerstvo vnitra
 místní výbor (obecně, u různých organizací)
 motorový vůz – druh kolejového vozidla v železniční nebo tramvajové dopravě

mV 
 mV – milivolt

.mv 
 .mv – internetová doména nejvyššího řádu pro Maledivy

mv 
 mv – unixový příkaz pro přesun souboru

další významy 
 MV. – číslo 1005 v římských číslicích

Externí odkazy 
 

Zkratky